Серге́й Миха́йлович Мака́ров () — советский хоккеист, правый крайний нападающий. Заслуженный мастер спорта СССР (1979).

Биография 
Родился 19 июня 1958 года в Челябинске. В семье было два старших брата, которые также увлекались хоккеем — Николай и Юрий. Сергей встал на коньки в пять лет. Воспитанник челябинской школы хоккея.

Первым тренером был Виктор Стариков. В своих интервью спортсмен упоминал, что ему сложно назвать его лучшего тренера, но комфортно заниматься было именно с первым тренером Виктором Стариковым, который его многому научил. В споры своих воспитанников тренер Стариков не вмешивался.

Тренер ― П. В. Дубровин. Выпускник УралГУФК. По окончании школы Макаров поступил в Институте физической культуры в Челябинске и окончил его в 1981 году. В молодости его знали как открытого человека, отличавшегося чрезвычайной эрудицией.

В возрасте 18 лет Макаров дебютировал за местный «Трактор» и провел в команде два сезона. В 1978 году, после призыва в армию, Макаров получил приглашение в ЦСКА. Хоккеист тяжело адаптировался к новой команде и к тренировкам Виктора Тихонова. В том же сезоне Макаров провел первый матч за сборную СССР. В первом же матче за сборную, против финнов, Макаров забросил шайбу, а советская сборная победила со счетом 9:0. В повторной игре Макаров снова отметился голом, а сборная СССР победила со счётом 4:2.

На чемпионате мира в Праге Макаров забросил три шайбы — в ворота сборных ФРГ, ГДР и Финляндии и стал чемпионом мира. На чемпионате мира 1979 года Макаров стал лучшим снайпером турнира. Он отыграл в полный сезон сборной, выступив в товарищеских матчах, а также на турнирах на приз газет «Руде право» и «Известий». В феврале 1979 года был включен в состав сборной на Кубок вызова в США.

В 1981 году Макаров в составе сборной СССР отправился на Кубок Канады. Именно на этом турнире была создана одна из сильнейших пятерок в истории мирового хоккея — пятёрка Ларионова, в которую вместе с ним входили Владимир Крутов, Игорь Ларионов, а также защитники Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Во многом благодаря этой пятёрке сборная СССР с 1978 по 1983 год выиграла пять чемпионатов мира подряд. Сергей Макаров был лучшим бомбардиром мирового первенства в 1979, 1983, 1985 и 1986 годах. Одно время был капитаном ЦСКА и сборной СССР.

На Олимпиаде 1980 года в Лейк-Плэсиде сборная СССР завоевала серебряные медали, уступив сборной США. На Олимпиаде в Сараево в 1984 году и в Калгари в 1988 году советская сборная одержала победы.

В составе ЦСКА Макаров стал 13-кратным победителем первенств СССР и 12-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов. Трижды он признавался лучшим хоккеистом страны по итогам года (1980,1985, 1989). За армейский клуб Макаров забросил 303 шайбы в 472 матчах. В чемпионатах СССР набрал 710 очков в 519 играх — 322 заброшенные шайбы и 388 результативных передач. По обоим показателям Макаров был рекордсменом на тот момент. В октябре 2008 года в ЦСКА был выведен из обращения 24-й номер, под которым играл Макаров.

В 2001 году Макаров был введён в Зал славы Международной федерации хоккея. Он также является одним из шести членов символической сборной столетия IIHF.

В конце 1980-х Макаров решил попробовать свои силы в НХЛ. В 1989 году Макаров дебютировал в составе «Калгари», который на тот момент был действующим обладателем Кубка Стэнли. В дебютном сезоне Макаров забросил 24 шайбы и сделал 62 результативные передачи, получив по итогам сезона приз, вручаемый лучшему новичку сезона в лиге — «Колдер Трофи». Он стал первым из россиян, получившим этот приз. После завоевания приза 31-летним Макаровым, НХЛ снизила возрастной ценз для обладателей трофея до 26 лет. Всего в составе «Калгари» Макаров провёл четыре сезона.

В 1993 году Макаров стал игроком «Сан-Хосе». В первом сезоне Макаров забросил 30 шайб и сделал 38 передач. Всего за «Сан-Хосе» он провёл два сезона.

В 1996 году Макаров сыграл четыре матча за «Даллас».

В 1997 году, во время выступлений за швейцарский «Фрибур-Готтерон», играл в одной тройке с Быковым и Хомутовым.

27 июня 2016 года было объявлено о включении Сергея Макарова в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония включения прошла 14 ноября 2016 года..

В последние годы Сергей Макаров не любит общаться со СМИ. Редко появляется на каких-либо мероприятиях. Является рекордсменом среди советских и российских хоккеистов по общему количеству заброшенных шайб в официальных матчах за команды и сборные СССР, России и НХЛ (714), опережая на 9 шайб Бориса Михайлова.

У Макарова четверо детей — три сына и дочь. В Калгари он развёлся со своей первой женой Верой и позднее женился на Мэри, которая занималась в системе «Сан-Хосе Шаркс» распространением абонементов на матчи. В новом браке родились сын Ник и дочь Катерина. После развода Сергея со второй женой дети остались жить в Калифорнии. По состоянию на 2022 год Катерина Макаров — графический дизайнер-фрилансер, проживает в Портленде, Орегон, работает по контрактам со спортивными командами.

C 2012 по 2015 год занимал должность генерального директора Ночной хоккейной лиги. Входит в состав Совета легенд Ночной лиги.

Достижения 
 Чемпион Олимпийских игр, 1984 и 1988
 Обладатель серебряной медали Олимпийских игр, 1980
 Чемпион мира, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 и 1990
 Чемпион СССР, 1979-89
 Трижды обладатель звания «Лучший Хоккеист Года» по опросам еженедельника «Футбол-Хоккей» (1979-80, 84-85, 88-89).
 Обладатель Кубка СССР, 1979 и 1988
 Обладатель Кубка Вызова 1979
 Обладатель Кубка Канады 1981
 Колдер Мемориал Трофи (лучший новичок сезона НХЛ), 1990
 В 2001 году введён в Зал славы ИИХФ
 Обладатель «Золотой клюшки» ИИХФ (Лучший хоккеист Европы) (1980, 1986, 1989)
 Вошёл в символическую сборную столетия ИИХФ
 Номер 24, под которым играл Сергей Макаров, изъят из обращения в ЦСКА (29.10.2008)

Награды 
 Орден Почёта (2011)
 два Ордена Трудового Красного Знамени (1984, 1988)
 Орден Дружбы народов (1981)
 Медаль «За трудовую доблесть» (07.07.1978)

Статистика

Клубная карьера

Международная карьера

См. также 
 Список лучших снайперов чемпионатов СССР и России по хоккею с шайбой

Примечания 

Выпускники Уральского университета физической культуры
Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Калгари Флэймз»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1984 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1980 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Члены Зала славы ИИХФ
Обладатели Колдер Трофи
Зал славы хоккея с шайбой
Делегаты съездов ВЛКСМ
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»